Das Mixed der Australian Open 2002 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Ellis Ferreira und Corina Morariu. Das Finale gewann die Paarung Kevin Ullyett und Daniela Hantuchová in zwei Sätzen gegen Gastón Etlis und Paola Suárez.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
2002